ziel (filosofie)
 psyche (psychologie)
 psychische aandoening